Stati Uniti d'America
Hood River, fiume degli Stati Uniti, tributario del Columbia.
Hood River, città della contea omonima, Oregon.
Contea di Hood River, contea dell'Oregon.

Canada
Hood River, fiume del Canada.